Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale B 1944-1945 a vu la victoire du FC Locarno.

Format 
Le championnat se compose de 14 équipes. Les deux premiers sont promus en Ligue nationale A. Les deux derniers sont relégués en  Ligue.

Classement final

À l'issue de la saison

Promotions 
 Le FC Locarno et le FC Berne sont promus en Ligue nationale A
 Le FC Schaffhouse et le FC Helvetia Berne rejoignent la Ligue nationale B

Relégations 
 Le FC Bâle et le FC Saint-Gall sont relégués en Ligue nationale B
 Le FC Soleure et l'US Pro Daro Bellinzone sont relégués en  Ligue

Résultats complets 
 RSSSF

Championnat de Suisse de football de deuxième division
Suisse
Suisse
1944 en Suisse
Sport en Suisse en 1945